Оссо́ла () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Оссола, Альдо (род. 1945) — итальянский баскетболист, пятикратный обладатель Кубка европейских чемпионов.
 Оссола, Карло (род. 1946) — итальянский филолог-романист, литературный критик, эссеист.
 Оссола, Франко (1921—1949) — итальянский футболист, нападающий.